

Geografia 
Colli – ex quartiere di Bologna
Colli – frazione del comune italiano di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone
Colli a Volturno – comune italiano in provincia di Isernia
Colli al Metauro – comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino
Colli del Tronto – comune italiano in provincia di Ascoli Piceno
Colli di Monte Bove – frazione del comune italiano di Carsoli in provincia dell'Aquila
Colli sul Velino – comune italiano in provincia di Rieti
Colli Verdi – comune sparso della provincia di Pavia in Lombardia

Persone 
Colli – cognome italiano
Antonio Colli – giocatore di curling ed ex hockeista su ghiaccio italiano
Dalia Colli – truccatrice italiana
Daniele Colli – ciclista su strada italiano
David Meza Colli, noto anche come David Meza – calciatore paraguaiano
Enrico Colli – sciatore italiano
Ernesto Colli – attore italiano
Evasio Colli – arcivescovo cattolico italiano
Giacomo Colli – regista italiano
Giorgio Colli –  filosofo, filologo, storico della filosofia e traduttore italiano
Giuseppe Colli – scrittore e poeta italiano
Ilio Colli – fondista italiano
Luigi Leonardo Colli, noto anche come Luigi Colli Ricci di Felizzano –  generale del Regno di Sardegna
Mario Colli – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Michele Colli, propr. Michelangelo Alessandro Colli-Marchini – generale e diplomatico austriaco
Ombretta Colli – cantante e politica italiana
Piero Colli – allenatore di calcio e calciatore italiano
Vincenzo Colli – poeta e critico letterario italiano
Vincenzo Colli (1899-1961) – fondista italiano
Vittorio Colli di Felizzano – militare e politico italiano

Altro 
Carrozzeria Colli, carrozzeria automobilistica milanese
Colli, azienda torinese che produceva mobili